Гал — фізична одиниця
 Гал — паразитичне новоутворення на органах рослин.
 Гал — застаріле слово зі значеннями «невелика поляна в лісі, галявинка», «лісове озеро; місце на озері, не заросле водоростями», «полонина», «гірське пасовисько».
 Гал — застаріле слово зі значеннями «невелика куля, скляна куля для прасування», «вареник із грушею», «кілька вареників, що зліпилися докупи», «велика галушка».
 Гал — «сума».

Топонім 

 Гал — місто в Абхазії
 Гал (Гале) — село в Нагірному Карабасі
 Гал — річка на острові Шрі-Ланка.

Див. також 
 Гало
 Галька — круглі камінці.
 Галичани
 Галактика

Примітки